Mănăstirea Vărzărești se referă la două mănăstiri cu același nume:

 Mănăstirea Vărzărești - mănăstire din cadrul comunei Urechești din județul Vrancea (România)
 Mănăstirea Vărzărești - mănăstirea din cadrul comunei Vărzărești din raionul Nisporeni (Republica Moldova).